Ruppertshofen :
 Ruppertshofen, une commune d'Allemagne dans l'arrondissement d'Ostalb (Bade-Wurtemberg)
 Ruppertshofen, une commune d'Allemagne dans l'arrondissement de Rhin-Lahn (Rhénanie-Palatinat)